«Даугава-2» — название латвийских футбольных клубов:

 «Даугава-2» (Рига) — существовавший в 2004—2014 годах фарм-клуб рижского ФК «Даугава», основанного в 2003 году как ФК «Юрмала».

 «Даугава-2» (Даугавпилс) — существовавший в 2003—2014 годах фарм-клуб даугавпилского ФК «Даугава».
 «Даугава-2» (Даугавпилс) — название клуба «Даугавпилс» в 2010 году, в 2011—2013 — ДФЦ «Даугава».